Форро:
 Форро — село в Северной Венгрии.
 Форро — бразильский народный и социальный парный танец.